

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (4494) Marimo est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en référence à l'algue ci-dessous.
 En biologie, Marimo est un nom vernaculaire d'Aegagropila linnaei, une espèce d'algues vertes de la famille des Cladophoracées.

Culture et société 
 Le prix Zerilli-Marimo est un prix littéraire annuel décerné par l'Académie française des sciences morales et politiques, ainsi nommé en l'honneur de Guido Zerilli Marimò (1903-1981).

Anthroponyme

Prénom 
Marimo est un prénom féminin japonais, notamment porté par :
 Marimo Ragawa, une mangaka japonaise.

Patronyme 

 Guido Zerilli Marimò (1903-1981), un banquier, haut fonctionnaire, diplomate et dirigeant de société italien ;
 Melesse Marimo, un homme politique éthiopien, en 2022 l'un des  de la région des nations, nationalités et peuples du Sud et l'un des  de la Chambre de la fédération.